El término Pavoni hace referencia a los siguientes artículos en la Wikipedia:

Personajes con el apellido Pavoni